Casini ima više značenja:
 Casini, Firenze
 Casini, Pisa
 Casini, Pistoia